Ober Mohrau, auch Obermohrau ist der Name mehrerer Orte:

Horní Moravice, Ortsteil von Dolní Moravice, Okres Bruntál, Tschechien
Horní Morava, Ortsteil von Dolní Morava, Okres Ústí nad Orlicí, Tschechien